Гроссмейстер Франции, национальный гроссмейстер (, сокращенно GMN) — высшее спортивное шашечное звание Франции. Присваивается , Французской шашечной федерацией.

Присвоение звание 
За результаты в чемпионатах Франции начисляются  (PN) — буквально «национальные баллы» в следующей порядке:

 8 PN — занявшему 1 место и игрокам при равенстве очков
 4 PN — занявшему 2 место и игрокам при равенстве очков
 2 PN — занявшему 3 место и игрокам при равенстве очков
 1 PN — всем другим игрокам, закончившим чемпионат в первой половине таблице
 1 PN — чемпиону Франции среди юниоров
Для получения звания нужно набрать 24 PN.

Список гроссмейстеров Франции по шашкам 

Легенда.
GMI — международный гроссмейстер

MI — международный мастер

MF — мастер ФМЖД

Кандидаты на титул гроссмейстера Франции по шашкам 

Легенда.
GMI — международный гроссмейстер

MN — национальный мастер FFJD

MI — международный мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
Регламент присвоения на официальном сайте FFJD
Спортивные звания по шашкам
Шашки во Франции